Мамардашвили — фамилия.
 Мамардашвили, Георгий (род. 2000) — грузинский футболист.
 Мамардашвили, Мераб Константинович (1930—1990) — советский философ.